Life After Death () — название ряда музыкальных произведений

 Life After Death — студийный альбом хип-хоп группы Natas, выпущенный в 1992 году.
 Life After Death — студийный альбом американского рэпера The Notorious B.I.G., выпцшенный в 1997 году.
 Live After Death — концертный двойной альбом хэви-метал-группы Iron Maiden, записанный в 1984—1985 годах.

См. также